Prüfening ist der historische Name eines Ortes bei Regensburg, der auf das Kloster Prüfening, ein ehemaliges Benediktinerkloster in Großprüfening zurückgeht.

Heute unterteilt sich Prüfening in drei Orte:

 Großprüfening, Ortsteil der Stadt Regensburg am rechten, südlichen Donauufer
 Kleinprüfening, Ortsteil der Gemeinde Sinzing am linken, nördlichen Donauufer
 Stadtteil Prüfening, der sich im Wesentlichen auf das Gebiet Äußerer Westen mit Rennplatz im Westenviertel der Stadt Regensburg erstreckt

Siehe auch:
 Kloster Prüfening, ehemaliges Benediktinerkloster in Großprüfening
 Prüfeninger Weiheinschrift, hochmittelalterliche Inschrift aus dem Jahre 1119 im Kloster Prüfening
 Wolfger von Prüfening, Mönch sowie Bibliothekar und Gelehrter im 12. Jahrhundert im Kloster Prüfening